Mura je lahko

 Mura, reka
 Nogometni klub Mura 05 iz Murske Sobote
 Regijski park Mura
 Mura, d.d., slovensko tekstilno podjetje (podjetje za proizvodnjo oblačil in perila s sedežem v Murski Soboti)
 Mura, Bergamo (Mura venete di Bergamo, Italija)